Rejon semeniwski, ukr. Семенівський район
 Rejon semeniwski (obwód czernihowski)
 Rejon semeniwski (obwód połtawski)